Немецкая легавая — группа пород легавых собак, выведенных в Германии:

 Дратхаар — немецкая жесткошёрстная легавая;
 Курцхаар — немецкая короткошёрстная легавая;
 Лангхаар — немецкая длинношёрстная легавая;
 Штихельхаар — немецкая иглошёрстная легавая.